Гай Дэлримпл Макгрегор (, 11 июля 1930, Фангареи, Новая Зеландия) — новозеландский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Гай Макгрегор родился 11 июля 1930 года в новозеландском городе Фангареи.

Учился в высшей школе Гисборна и университете Отаго, где получил специальность преподавателя физкультуры. Начинал спортивную карьеру в качестве регбиста, но после тяжёлой травы коленной чашечки ему рекомендовали не заниматься регби. Играл за сборную школы по крикету и хоккею на траве, затем защищал цвета «Поверти Бэй».

В 1952—1962 годах играл за сборную Новой Зеландии по хоккею на траве. Ярко сыграл в 1954 году в туре по Австралии, в ходе которого забил 22 мяча.

В 1956 году вошёл в состав сборной Новой Зеландии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 6-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил (по имеющимся данным) 6 мячей (пять в ворота сборной Сингапура, один — Бельгии).

В 1960 году вошёл в состав сборной Новой Зеландии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 5-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 7 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной ОГК.

Работал школьным учителем, затем ведущим преподавателем физического воспитания и здоровья в педагогическом колледже Окленда. Занимался гольфом.

В 2011 году был введён в Зал спортивной славы Тайравити в Гисборне.

Живёт в новозеландском городе Окленд.

Примечания 

Хоккеисты на траве Новой Зеландии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Педагоги Новой Зеландии
Преподаватели Оклендского университета
Выпускники Университета Отаго